Lindsay (Califórnia)
 Lindsay (Montana)
 Lindsay (Nebraska)
 Lindsay (Oklahoma)
 Lindsay (Ontário)
 Lindsay (Cooke County, Texas)
 Lindsay (Reeves County, Texas)

Desambiguações de topônimos